MMM kan have flere betydninger, heriblandt:

 Tallet 3000 i romertal
 MMM (selskab) - russisk pyramidespilsvirksomhed
 Mouvement Militant Mauricien - parti på Mauritius
 Middlemount Airport - australsk lufthavn med IATA-koden MMM
 Militærdekorationer:
 Den militære fortjenstorden (Canada), Order of Military Merit, hvis laveste niveau forkortes MMM
 Den militære fortjenstmedalje (Filippinerne), Military Merit Medal
 Den militære fortjenstmedalje (Sydafrika), Military Merit Medal

Se også 
 Mmm Mmm Mmm Mmm - sang af Crash Test Dummies
 M! - dansk mandeblad, hvis website har domænet mmm.dk
 3M - amerikansk virksomhed, som på børsen i New York har koden MMM